Несколько кораблей военно-морских сил и береговой охраны Аргентины носили название Azopardo, в честь Хуана Баутисты Азопардо () — аргентинского военного деятеля мальтийского происхождения.

 ARA Azopardo (1922) — вспомогательный корабль ВМС Аргентины американской постройки.
 ARA Azopardo (GC-11) — патрульный корабль береговой охраны, бывший фрегат ARA Hércules (P-31).
 ARA Azopardo (P-35) — противолодочный фрегат, головной кораль серии.
 PNA Azopardo (GC-25) — патрульный корабль береговой охраны типа «Мантилья» испанской постройки.

См. также 
 ARA